„Корабите на Дуросторум“ () е 4-та книга от поредицата „Ключове към измеренията“ на английския писател Кенет Бълмър. Издадена е през 1970 г.

Външни препратки 
 www.goodreads.com

Фентъзи книги
Английски книги